Cobaltphosphid steht für:
 Dicobaltphosphid Co2P
 Cobaltmonophosphid CoP
 Cobalttriphosphid CoP3